Педраса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сеговии